Forja
 Forjat (construcció), element constructiu extern
 Ferro forjat